Тре́йси Джейн «Нелл» Макэндрю (; 6 ноября 1973, , Лидс, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания) — английская фотомодель и атлетка.

Биография 
Трейси Джейн Макэндрю (настоящее имя Нелл Макэндрю) родилась 6 ноября 1973 года в , Лидс, графство Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания) в семье Теда МакЭндрю. У неё есть старшая сестра и два младших брата.

После окончания средней школы она недолго время работала банковским клерком в «Yorkshire Bank».

Карьера 
Взяв псевдоним Нелл Макэндрю, она подписала свой первый контракт с модельным агентством по предложению её парикмахера. В Великобритании Нелл появилась в «Daily Star» в качестве девушки «Page Three», это была её роль в качестве модель Лары Крофт для видеоигры «Tomb Raider» в период между 1998 и 1999, которая принесла ей внимание общественности.

С 2004 года Нелл участвует в марафонах и её личный рекорд 2:54:39.

Личная жизнь 
С 25 ноября 2004 года Нелл замужем за застройщиком Полом Хардкаслом. У супругов есть двое детей — сын Девон Хардкасл (род.24.08.2006) и дочь Аня Хардкасл (род.21.03.2013).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт